Ленто:

 Ленто — обозначение темпа и характера в музыке.
 Ленто (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Актобе-Ленто — футбольный клуб